Dit is het eenheidslied van het Duitse Legioen Condor tijdens de Spaanse Burgeroorlog.

Zie ook 
 Parademars van Legioen Condor

Legioen Condor
Soldatenlied